Лукас може да се отнася за:
 Хора
 Джордж Лукас (р. 1944), американски режисьор
 Мат Лукас (р. 1974), английски актьор
 Робърт Лукас (р. 1937), американски икономист
 Окръзи в САЩ
 Лукас, Айова
 Лукас, Охайо

Вижте също 
 Лукасов професор